Шобна Самарт (хинди/марати:शोभना समर्थ) е боливудска актриса.

Биография 
Истинското ѝ име е Сародж Шилотри. Тя е дъщеря на актрисата Ратан Бай.

Шобна се жени за режисьора и кинематографа Кумарсен Самарт. От този брак се раждат четири деца. Този брак се разпада. Нейното име романтично започва да се свързва с името на индийския актьор Мотилал. Две от нейните деца са актрисите Нутан Бел и Тануджа. Шобна е тази, която продуцира техните дебютни филми. Тя баба на актрисите Каджол и Таниша. Баба е още и на актьора Мохниш Бел.

Шобна има разногласия по финансови причини с дъщеря си Нутан, но двете успяват да се сдобрят преди смъртта на дъщеря ѝ. Нутан умира през 1991 година. Майката надживява дъщеря си с 9 години. През 2000 година Шобна Самарт умира от рак. Когато Шобна умира, тя има седем внучки, един внук, три правнучки и два правнука.

Филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси
Починали от рак